В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Джиджі Фернандес і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гоббс і Елізабет Смайлі 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чемпіонки)

 Енн Гоббс /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA New Jersey